Белосто́кский уе́зд (, ) — административная единица в составе Белостокской области и Гродненской губернии, существовавшая в 1808—1920 годах. Уездный город — Белосток.

История 
Белостокский уезд в составе Белостокской области Российской империи был образован в 1808 году на территории, отошедшей от Пруссии по Тильзитскому миру. В 1843 году, в связи с ликвидацией Белостокской области, уезд был передан в Гродненскую губернию. В 1920 году уезд отошёл к Польше.

Население 
По данным переписи 1897 года в уезде проживало 206,6 тыс. чел. В том числе поляки — 34,0 %; евреи — 28,3 %; белорусы — 26,1 %; русские — 6,7 %; немцы — 3,6 %. В уездном городе Белостоке проживало 66 032 чел., в заштатных Гониондзе — 3436 чел., Кнышине — 3864 чел., Сураже — 1599 чел.

Административное деление 
В 1913 году в уезде было 12 волостей: Белосточанская (центр — колония Бацечки), Городокская (центр — м. Городок), Дойлидская (центр — урочище Зеленое), Заблудовская (центр — д. Ковалевцы), Завыковская (центр — д. Богданки), Крипнянская (центр — д. Крипно), Михайловская (центр — колония Незбудка-Мидалово), Обрубниковская (центр — д. Красное-Фольварочное), Притулянская (центр — д. Кречково), Хорощанская (центр — д. Барщево), Юхновецкая (центр — с. Юхновец), Ясвильская (центр — д. Ясвилы).

Примечания

Литература